Beznica je lahko :

 Beznica, slovenski naslov francoskega eksperimentalnega romana, ki ga je napisal pisatelj Émile Zola leta 1877

 ime naselja na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem
 Beznica, nem. Weisnitzen, občina Suha

Viri 

Naselja v Zvezni deželi Koroška